Шарф, Шарфф может означать:

 Шарф — предмет одежды.
 Scharf, Scharff (реже — Schärf; на русский язык транслитерируется как Шарф, реже — Шарфф или Шерф) — фамилия немецкого и ирландского происхождения. К настоящему времени широко распространена в США и других странах. Дословно переводится как «остроумный».

Фамилия 
  (1922—1993) — американо-британский историк искусства, в частности, фотографии.
  (1892—1950) — немецкий египтолог.
  (1904—1985) — немецкий историк.
 Шарф, Александр Вилимович (середина XVII в. — после 1705) — российский генерал.
  (1912—1945) — немецкий антифашист.
  (1906—1945) — немецкий киноактёр.
  (1907—1992) — нацист, «специалист по допросам» во время Второй мировой войны.
  (1822—1887) — англо-американский иллюстратор, актёр театра, профессор ораторского искусства.
  (1788—1860) — немецко-английский художник, чертёжник и литограф.
  (1843—1898) — американский историк, писатель, журналист, антиквар, политик, солдат и моряк.
  (1820—1895) — английский художественный критик, иллюстратор, первый директор Национальной портретной галереи Лондона.
 Шарф, Иван Иванович (1930—2008) — генеральный директор Целиноградского производственного объединения по птицеводству, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1958) — американский художник.
  (1902—1990) — немецкий священник, епископ Евангелистской кирхи Берлина—Бранденбурга (1966—1976).
  (1864—1939) — немецкий поэт и переводчик.
  (род. 1963) — американский профессор права.
 Шарф, Роберт Фрэнсис (1858—1934) — английский зоолог.
  (род. 1970) — немецкий актёр кино и телевидения.
 Шарф, Уолтер (1910—2003) — американский кино-композитор.
  (1836—1912) — датский балерон.
 Шарф, Шломо (род. 1943) — израильский футболист, тренер, футбольный менеджер и теле-комментатор.
 Шарф, Эдвин (1887—1955) — немецкий скульптор, медальер, художник и график.
  (1914—1994) — деятель австрийского рабочего и коммунистического движения.

 Шарфф, Антон (1845—1903) — австрийский гравёр и медальер.
 Шарфф, Петер (род. 1957) — немецкий химик.

Второе имя 
  (1911—1998) — немецко-американский ядерный физик.

Прочее 
 «Шарф» — американский фильм 1951 года.

См. также 
 Шарп
 Шарпф
 Шарфе
 Шарфман
 Шерф

Примечания